Metropolia Kasama – jedna z 2 metropolii kościoła rzymskokatolickiego w Zambii. Została ustanowiona 12 czerwca 1967.

Diecezje 
 Archidiecezja Kasama
 Diecezja Mansa
 Diecezja Mpika

Metropolici 
 Clemens P. Chabukasansha (1967-1973)
 Elias White Mutale (1973-1990)
 James Spaita (1990-2009)
 Ignatius Chama (od 2012)

Bibliografia 
 
 

Religia w Kasamie (Zambia)
Metropolie rzymskokatolickie w Zambii